L'expression se réfère aux quatre évangélistes du Nouveau Testament. 

Traditionnellement, elle peut désigner :
 Augustin d'Hippone.
 Le roi David.
 Le prophète Isaïe
 Jean-Sébastien Bach.
 Flavius Josèphe.

Notes